Maksim Vladimirovitch Aliapkine - en  (Maksim Vladimirovič Alâpkin) et en anglais :  - (né le ) est un joueur russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il est sélectionné au premier tour par son club formateur, le Vitiaz Tchekhov, en quatrième position au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2010-2011 || Russkie Bityazi Chekhov || MHL || 8|| || || 5,27|| 83,8|| || || || || || || || ||
|-
| 2011-2012 || Belye Tigry Orenburg || MHL || 38|| || || 3,75|| 87,9|| || || 6|| || || 2,57|| 92,1|| ||
|-
| 2012-2013 || Belye Tigry Orenburg || MHL || 12|| || || 4,22|| 87,9|| || || || || || || || ||
|-
| 2012-2013 || Roubine Tioumen || VHL || 1|| || || 0|| 100|| || || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || Roubine Tioumen 2 || RKL || 2|| || || || || || || || || || || || || 
|-
| 2012-2013 || Tyumenski Legion || MHL || 3|| || || 2,67|| 93,0|| || || || || || || || ||
|-
| 2013-2014 || Tyumenski Legion || MHL || 31|| || || 2,40|| 91,8|| || || || || || || || ||
|-
| 2013-2014 || Roubine Tioumen || VHL || 3|| || || 2,44|| 92,5|| || || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 1|| || || 3,50|| 81,8|| || || || || || || || ||
|-
| 2014-2015 || HK Sarov || VHL || 14|| || || 2,70|| 90,4|| || || || || || || || ||
|-
| 2015-2016 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 2|| || || 2,98|| 76,9|| || || || || || || || ||
|-
| 2015-2016 || HK Sarov || VHL || 37|| || || 2,15|| 91,7|| || || 3|| || || 2,01|| 93,3|| ||
|-
| 2016-2017 || HK Sarov || VHL || 15|| || || 2,26|| 91,4|| || || || || || || || ||
|-
| 2017-2018 || Spoutnik Nijni Taguil || VHL || 38|| || || 3,11|| 90,8|| || || || || || || || ||
|-
| 2018-2019 || HK Lida || Ekstraliga || 32|| || || 2,16|| 92,4|| || || 4|| || || 2,60|| 90,2|| ||
|-
| 2019-2020 ||Bouran Voronej || VHL || 13|| || || 3,08|| 90,2|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -||-

Références

Voir aussi

Naissance en février 1993
Naissance à Podolsk
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Vitiaz Tchekhov
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HK Sarov
Joueur du Spoutnik Nijni Taguil
Joueur du Bouran Voronej